Włochy:
 Imer – gmina

Osoby:
 Imer Selmani – macedoński polityk
 Édouard Imer – francuski malarz
 Florian Imer – szwajcarski historyk

Zobacz też:
 Immer